West Cape ( Cap Ouest) peut désigner plusieurs lieux :

West Cape

, cap de la péninsule de Yorke, en Australie-Méridionale ;
 , cap sur l'île Heard, dans les îles extérieures de Heard-et-MacDonald.

West Cape, ville de l'Île-du-Prince-Édouard ;
 , cap en Nouvelle-Écosse.

, le point le plus occidental de la principale chaîne d'îles de la Nouvelle-Zélande.

Autres

North West Cape, péninsule en Australie-Occidentale ;
 , en Tasmanie ;
 , parc national en Australie-Occidentale.

West Cape May, borough dans l'État du New Jersey.